2008 Голяма награда на Бахрейн е 5-о за Голямата награда на Бахрейн и трети кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 6 април 2008 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн